A National Basketball Association 1984–1985-ös szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 39. szezonja volt.

A győztes a Los Angeles Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Boston Celtics ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Larry Bird, a döntő MVP-je Kareem Abdul-Jabbar lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Larry Bird
Az év újonca: Michael Jordan
Legjobb védekező játékos: Mark Eaton
Legjobb „hatodik” játékos: Kevin McHale

All-Star-mérkőzés 

MVP: Ralph Sampson
Vezetőedzők: Pat Riley (Nyugat), K.C. Jones (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba